GW170814 — гравитационно-волновой всплеск, обнаруженный гравитационно-волновыми обсерваториями LIGO и Virgo 14 августа 2017 года в 10:30:43 (UTC). Об обнаружении сигнала было объявлено 27 сентября 2017 года. Это четвёртое обнаружение гравитационных волн и первое обнаружение тремя детекторами, что дало более точные данные о местонахождении источника, ориентации объектов во время слияния и поляризации гравитационных волн. Полученные более точные данные хорошо согласуются с общей теорией относительности.

Анализ показал, что событие произошло в результате слияния двух чёрных дыр, масса которых составляет около 31 и 25 солнечных масс (), и это произошло на расстоянии 1,8 млрд световых лет от Земли. В результате слияния образовалась чёрная дыра массой 53 , а количество энергии, унесённой гравитационными волнами, составляет примерно три массы Солнца.

Это первый сигнал, обнаруженный одновременно тремя детекторами LIGO и Virgo, что дало лучшую точность обнаружения — площадь «подозреваемой области» на небесной сфере уменьшилась с 1160 до 60 кв. градусов.

История 

1 августа 2017 года был установлен детектор гравитационных волн в Италии и он начал совместную работу с американскими детекторами. На момент старта европейский детектор обладал меньшей точностью, нежели американские, но наличие трёх источников данных позволило улучшить точность.

Детектор Ливингстон () первым обнаружил сигнал, через 8 миллисекунд событие произошло на детекторе Хэнфорд (), а Virgo вспринял сигнал через 14 миллисекунд после Ливингстона.

Совместная работа детекторов продолжалась до 25 августа.

Астрономическое происхождение

Научные результаты 
Общая теория относительности предсказывает, что гравитационные волны должны иметь тензорную поляризацию. Полученные данные с трёх детекторов показывают, что теория хорошо подтверждается экспериментально.

Сеть из трёх детекторов позволила улучшить точность предполагаемой области источника, уменьшив область на 90 % с 1160 до 60 кв. градусов. Впервые получилось проверить экспериментально поляризацию гравитационных волн, что открыло новый класс экспериментов в гравитационно-волновой астрономии.

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз события
 

2017 год в науке
Двойные звёзды
Чёрные дыры звёздной массы
Наука в Германии
Наука в Италии
Наука в США
Гравитационно-волновая астрономия